Ба́ртош Сала́мон (; 1 мая 1991, Познань, Польша) — футболист, центральный защитник клуба СПАЛ. Выступал в сборной Польши.

Клубная карьера 
Саламон — воспитанник польского «Леха». В 2008 году он перешёл в молодёжную команду итальянской «Брешии». 3 мая в матче против «Модены» он дебютировал в Серии B в возрасте 17 лет, выйдя на замену во втором тайме. 17 января 2009 года в поединке против «Пизы» Бартош впервые провел на поле все 90 минут.

Летом 2010 года Саламон перешёл в «Фоджу» на правах аренды. 22 августа в матче против «Кавезе» он дебютировал за новый клуб. 21 ноября в поединке против «Ночерины» Бартош забил свой первый мяч за клуб. Летом 2011 года Саламон вернулся в «Брешию». 5 октября в матче против «Губбио» Бартош забил свой первый гол за команду.

31 января 2013 года Саламон подписал контракт с «Миланом» до 2017 года. Сумма трансфера составила 3,5 млн. евро. Не сыграв ни одного матча за «россонери» Бартош перешёл в «Сампдорию». 23 марта 2014 года в матче против «Эллас Верона» он дебютировал за новый клуб. Летом для получения игровой практики Саламон на правах аренды перешёл в «Пескару». 7 сентября в матче против «Тернаны» он дебютировал за новую команду. 12 сентября в поединке против «Болоньи» он забил свой первый гол за «Пескару». После окончания аренды Бартош вернулся в «Сампдорию».

Летом 2015 года Саламон перешёл в «Кальяри», заключив с клубом соглашение на пять лет. Сумма трансфера составила 1 млн. евро. 7 сентября в матче против «Кротоне» он дебютировал за новую команду. 9 декабря в поединке против «Виртус Ланчано» Бартош забил свой первый гол за «Кальяри». По итогам сезона Саламон помог клубу выйти в элиту. Летом 2017 года Бартош на правах аренды перешёл в СПАЛ. 27 августа в матче против «Удинезе» он дебютировал за новую команду.

Международная карьера 
Саламон выступал за юниорские сборные Польши различных возрастов. 26 марта 2013 года в матче отборочного турнира Чемпионата мира 2014 против сборной Сан-Марино он дебютировал за сборную Польши, выйдя на поле в стартовом составе.

Летом 2016 года в составе сборной Бартош принял участие в чемпионате Европы во Франции. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на aic.football.it 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Брешиа»
Игроки ФК «Фоджа»
Игроки ФК «Пескара»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Кальяри»
Игроки ФК СПАЛ
Игроки ФК «Фрозиноне»